Zhang Shuai era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato all'AEGON Trophy.

Il singolare del torneo di tennis Infond Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nastja Kolar che ha battuto in finale Maša Zec Peškirič 7–5, 6–4.

Teste di serie

  María Irigoyen (quarti di finale)
  Ana Vrljić (quarti di finale)
  Maša Zec Peškirič (finale)
  Elena Bovina (primo turno)

  Catalina Castaño (primo turno)
  Maria João Koehler (secondo turno)
  Irena Pavlović (primo turno)
  Audrey Bergot (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Infond Open 2011